DS6 bzw. DS 6 steht für:
 DS 6, Pkw-Modell von DS Automobiles

DS-6 steht für:
 Datsun DS-6 Convar, japanischer Pkw, siehe Datsun DS #Datsun DS-6 Convar (1954)

Abkürzung